Le terme Maison Thonet s’applique à plusieurs édifices :
 la Maison Thonet, œuvre de l'architecte Félix Laureys à Bruxelles en Belgique ;
 la Maison Thonet, œuvre de l'architecte Ödön Lechner à Budapest en Hongrie ;

Homonymie